Voici la liste des planètes mineures numérotées de 11001 à 12000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

11001-11100

11101-11200

11201-11300

11301-11400

11401-11500

11501-11600

11601-11700

11701-11800

11801-11900

11901-12000 

11001-12000